Paulo Veras (Parnaíba, 23 de março de 1953 - Fortaleza, 23 de março de 1983) foi um poeta brasileiro, também contista e professor.

Biografia
Paulo Roberto da Trindade Veras formou-se em Letras pela Faculdade de Letras da Universidade Federal do Ceará. Teve participação literária e jornalística em vários órgãos da imprensa, como “Escrita” (São Paulo); “O Saco” (Fortaleza); “O Povo” (Fortaleza) e “Tribuna da Imprensa” (Rio de Janeiro), além de ter publicado seus poemas em coletânea cearense, participando do grupo alternativo Siriará, e em jornais de Porto Alegre.

Obteve o 1° lugar no Concurso Nacional Pena Aymoré, de Belo Horizonte, Minas Gerais, em 1978, com a obra O Centro da Pedra (Ita) e o 2° lugar no Concurso José Lins do Rêgo, com “O Derradeiro, D. Amélia”.

Faleceu ao completar 30 anos, vítima de uma doença congênita do coração.

Obras
 Maus Antecedentes (em parceria com Leila Mícolis – 1981)

 O Centro da Pedra (1982)

 Os Corações Devem Ser Postos na Lata de Lixo (livro de contos)

 Queda de Braço (participação - antologia de contos)

 Poemágico (participação póstuma - antologia de poetas piauienses - 1985)

Poetas do Piauí
Escritores do Piauí
Contistas do Piauí
Naturais de Parnaíba